В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1158 году.
См. также: :Категория:Умершие в 1158 году

Февраль 
 6 февраля — Фоскари, Гуарино — католический церковный деятель, кардинал-епископ Палестрины (1144—1158)

Июль 
 Жоффруа VI Анжуйский — граф Анжу, граф дю Мэн (как Жоффруа II) и граф Нанта (как Жоффруа I) (1156—1158)

Август 
 12 августа — Ансельм Хафельбергский — епископ Хафельберга (1126—1155), архиепископ Равенны (1155—1158)
 20 августа — Рёгнвальд Оркнейский — ярл Оркнейских островов (1136—1158), скальд, святой Римско-Католической Церкви, мученик, инициатор строительства Собора Святого Магнуса. Убит.
 31 августа — Санчо III Желанный — король Кастилии (1157—1158)

Сентябрь 
 22 сентября — Оттон Фрейзингский — немецкий писатель, историк, автор сочинений «О двух государствах», и «Деяния императора Фридриха I», участник второго крестового похода.
 24 сентября — Авраамий Мирожский — первый игумен Псковского Спасо-Мирожского монастыря, святой православной церкви, чудотворец.

Декабрь 
 1 декабря —  — епископ-кардинал Остии (1151—1158)
 15 декабря —  — архиепископ Кёльна (1156—1158)

Дата неизвестна или требует уточнения 
  — епископ Лаона (1113—1151), на свои деньги восстановивший сгоревший Ланский собор, основавший аббатство Воклер 1134)
 Белладжи, Гвидо — католический церковный деятель XII века, кардинал-священник Сан-Кризогоно (1138—1158)
 Бернхард I Липпе — первый документально известный сеньор Липпе (1123—1158), считается основателем дома Липпе.
 Людвиг I — первый достоверно известный граф Вюртемберга (1143—1158)
 Мило Селинкуртский — отшельник, затем настоятель монастыря (1123—1131), епископ Теруана с 1131 года, святой римско-католической церкви .
  — отшельница, святая римско-католической церкви, преподобная .
 Рашбам — еврейский учёный, один из основателей школы тосафистов, внук Раши
  — первый из пяти почитаемых Высших Мастеров Сакья
  — назначенный князь Капуи (1155—1158)
  — граф Ретеля (1124—1158), основатель второго Ретельского дома.

См. также 
 Список умерших в 1157 году
 Список умерших в 1159 году

1158